Příjmení Spears nese více různých osobností:

 Abigail Spearsová (* 1981) – americká profesionální tenistka
 Billie Jo Spears (1937–2011) – americký country zpěvák
 Britney Spears (* 1981) – americká popová zpěvačka